Goldach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Goldach SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Goldach (Hallbergmoos), Ort in der Gemeinde Hallbergmoos, Landkreis Freising, Bayern

Gewässer:
 Goldach (Bodensee), Zufluss des Bodensees bei Goldach, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Goldach (Isar), rechter Zufluss der Isar gegenüber von Oberhummel, Langenbach, Landkreis Freising, Bayern
 Große Goldach, Abschnittsname des Isarzuflusses Goldach
 Kleine Goldach, Abschnittsname des Isarzuflusses Goldach
 Goldach (Isen), rechter Zufluss der Isen bei Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Große Goldach, linker Zufluss der Kürnach beim Ortsteil Oberkürnach von Wiggensbach im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kleine Goldach, linker Zufluss dieser Großen Goldach beim Ortsteil Oberkürnach von Wiggensbach im Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Goldbach